Andrzej Tomaszewicz (ujednoznacznienie)
 Anna Tomaszewicz-Dobrska – polska lekarka
 Edward Tomaszewicz – litewski polityk
 Henryk Tomaszewicz – polski botanik
 Jan Tomaszewicz – polski reżyser teatralny
 Kirił Tomaszewicz – deputowany III Dumy Państwowej Imperium Rosyjskiego z guberni mohylewskiej
 Mikołaj Tomaszewicz – polski szachista i działacz sportowy 
 Waleria Tomaszewicz – polska pisarka
 Wincenty Tomaszewicz – polski lekarz